Makala  est un nom commun et un nom propre qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 makala est un nom commun en swahili qui signifie « charbon de bois » (voir le film Makala).

Toponyme 

 Makala, commune du district de la Funa, au sud de Kinshasa en République démocratique du Congo ;

Hydronyme 
 , rivière dans la province du Nord au Sierra Leone ;

Cinéma 
 Makala, film documentaire français réalisé par Emmanuel Gras et sorti en 2017, sur le thème de la pauvreté en Afrique.

Pseudonyme 

  (1970-), ou Makala, nom d’artiste de Mikel Unzurrunzaga Schmitz, DJ, musicien et animateur de radio basque espagnol ;
 , ou Macala, surnom de Cándido Gardoy Martín (1921-), footballeur et joueur de pelote basque espagnol ;
 Makala, nom d’artiste de Jordy Makala (1993-), rappeur suisse d'origine congolaise.

Divers 
 Prison centrale de Makala ou Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, seul centre de détention de la ville de Kinshasa située dans la commune de Selembao.